Il singolare del torneo di tennis Düsseldorf Grand Prix 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Wilhelm Bungert che ha battuto in finale Christian Kuhnke 6-3, 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Christian Kuhnke (finale)
 Wilhelm Bungert (Campione)

 István Gulyás (quarti di finale)
 Ingo Buding (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Grand Prix 1970